abdij van Fleury in Saint-Benoît-sur-Loire in Frankrijk 

 Fleury (Aisne)
 Fleury (Aude)
 Fleury (Manche)
 Fleury (Moselle)
 Fleury (Oise)
 Fleury (Pas-de-Calais)
 Fleury (Somme)
ook:
Fleury-devant-Douaumont, Meuse
Fleury-en-Bière, Seine-et-Marne
Fleury-la-Forêt, Eure
Fleury-la-Montagne, Saône-et-Loire
Fleury-la-Rivière, Marne
Fleury-la-Vallée, Yonne
Fleury-les-Aubrais, Loiret
Fleury-Mérogis, Essonne
Fleury-sur-Andelle, Eure
Fleury-sur-Loire, Nièvre
Fleury-sur-Orne, Calvados
Ambly-Fleury, Ardennes
Fontenay-le-Fleury, Yvelines

Personen
André Hercule de Fleury (1653-1743), Frans kardinaal onder Lodewijk XV van Frankrijk 
Charles Rohault de Fleury (1801–1875), een Franse architect en archeoloog
Louis Fleury, een Franse fluitist
Marc-André Fleury, een Canadese ijshockeygoalie
Pieter Fleury, een Nederlandse regisseur en documentairemaker